Манор:

 Манор — средневековая система землепользования.
 Manor Motorsport — команда в Формуле 1.

Фамилия 
 Манор, Амос (1918—2007) — руководитель Общей службы безопасности Израиля (1953—1963).
 Манор, Эхуд (1941—2005) — израильский поэт-песенник.
 Манор, Илан (род. 1969) — израильский шахматист, гроссмейстер (1997).
 Манор, Наташа (настоящее имя Наталья Войтулевич-Манор; род. 1958) — советская и израильская театральная и киноактриса, телеведущая, журналист.